Кусугак — фамилия. Известные носители:

 Кусугак, Майкл (род. 1948) — канадский детский писатель и рассказчик.
 Кусугак, Хосе (1950-2011) — канадский политик, эскимос.